Никола́й Никола́евич Абра́мов:
 Абрамов, Николай Николаевич (1901—197?) — русский и советский учёный в области водного хозяйства.
 Абрамов, Николай Николаевич (род. 1950) — российский художник и священнослужитель, протоиерей Русской православной церкви.